Илья Игоревич Нижник () — украинский шахматист, гроссмейстер (2011).

Биография 
Илья Нижник родился 27 сентября 1996 года в Виннице в семье программиста (папа) и инженер-строителя. В 3 года научился читать, в 4 — играть в шахматы. В 2000 году бабушка отвела его в шахматный клуб (ДЮСШ № 6). До восьми лет занимался у Михаила Шафира, потом у международного мастера Николая Боднара.

Занимается в винницкой физико-математической гимназии № 17.
Мама — Ирина Викторовна, старшая сестра — Екатерина.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Ильи Нижника на сайте 365chess.com
 Интервью Ильи Нижника

Шахматисты Украины